Alavoine ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Alavoine (1695–1764), kanadischer Chirurg
 Jean Alavoine (1888–1943), französischer Radsportler
 Marcel Alavoine (1898–??), belgischer Leichtathlet